Наде́жда Смирно́ва:
 Смирнова, Надежда Александровна (1873—1951) — российская и советская актриса, театральный педагог.
 Смирнова, Надежда Борисовна (1960—2017) — русская писательница, прозаик.
 Смирнова, Надежда Владимировна (род. 1996) — российская футболистка.
 Смирнова, Надежда Ивановна (Оде; 1926—2009) — скульптор-реставратор.
 Смирнова, Надежда Львовна (1962—1995) — советская актриса.
 Смирнова, Надежда Николаевна (род. 1990) — белорусская волейболистка.
 Смирнова, Надежда Юрьевна (род. 1995) — российская горнолыжница, победительница Кубка России. Примечания